|-
|10501 Ardmacha||1987 OT|| align=right|13,5|| align=right|2,721|| align=right|0,262|| align=right|8,69|| align=right|4,488||MBA||19. julij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|10502 Armaghobs||1987 QF6|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,318|| align=right|21,95|| align=right|3,509||MBA||22. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10503)||1987 SG13|| align=right|14,3|| align=right|2,223|| align=right|0,115|| align=right|4,73|| align=right|3,313||MBA||27. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|10504 Doga||1987 UF5|| align=right|13,0|| align=right|2,762|| align=right|0,166|| align=right|5,75|| align=right|4,590||MBA||22. oktober 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10505)||1988 BN4|| align=right|12,5|| align=right|3,015|| align=right|0,037|| align=right|8,65|| align=right|5,234||MBA||22. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|10506 Rydberg||1988 CW4|| align=right|12,8|| align=right|2,992|| align=right|0,051|| align=right|6,94|| align=right|5,175||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10507)||1988 ER1|| align=right|13,8|| align=right|2,351|| align=right|0,095|| align=right|7,16|| align=right|3,603||MBA||13. marec 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10508)||1988 RM4|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,188|| align=right|2,65|| align=right|3,910||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|10509 Heinrichkayser||1989 GD4|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,186|| align=right|4,90|| align=right|5,372||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10510)||1989 GQ4|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,093|| align=right|4,89|| align=right|3,314||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10511)||1989 OD|| align=right|12,9|| align=right|2,780|| align=right|0,139|| align=right|8,82|| align=right|4,635||MBA||21. julij 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10512)||1989 TP11|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|3,62|| align=right|3,762||MBA||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10513)||1989 TJ14|| align=right|11,7|| align=right|3,220|| align=right|0,064|| align=right|24,30|| align=right|5,777||MBA||2. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10514)||1989 TD16|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,096|| align=right|2,96|| align=right|4,466||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|10515 Old Joe||1989 UB3|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,260|| align=right|5,43|| align=right|4,122||MBA||31. oktober 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|10516 Sakurajima||1989 VQ|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,223|| align=right|2,67|| align=right|3,761||MBA||1. november 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(10517)||1990 BH1|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,154|| align=right|5,63|| align=right|4,287||MBA||28. januar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10518)||1990 MC|| align=right|12,7|| align=right|2,885|| align=right|0,318|| align=right|13,69|| align=right|4,899||MBA||18. junij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10519)||1990 RO2|| align=right|14,7|| align=right|2,208|| align=right|0,127|| align=right|3,77|| align=right|3,280||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10520)||1990 RS2|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,145|| align=right|2,01|| align=right|3,365||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10521)||1990 RW7|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|5,640||MBA||14. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10522)||1990 SN3|| align=right|14,2|| align=right|2,200|| align=right|0,214|| align=right|5,20|| align=right|3,263||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10523 D'Haveloose||1990 SM6|| align=right|13,7|| align=right|2,278|| align=right|0,065|| align=right|4,40|| align=right|3,437||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|10524 Maniewski||1990 SZ7|| align=right|13,7|| align=right|2,243|| align=right|0,107|| align=right|6,55|| align=right|3,358||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10525)||1990 TO|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,191|| align=right|5,64|| align=right|3,436||MBA||12. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10526)||1990 UK1|| align=right|14,6|| align=right|2,256|| align=right|0,171|| align=right|4,23|| align=right|3,388||MBA||19. oktober 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(10527)||1990 UN1|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|5,10|| align=right|3,637||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(10528)||1990 VX3|| align=right|13,9|| align=right|2,335|| align=right|0,181|| align=right|3,19|| align=right|3,568||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10529 Giessenburg||1990 WQ4|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,204|| align=right|3,70|| align=right|3,378||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10530)||1991 EA|| align=right|13,6|| align=right|2,462|| align=right|0,077|| align=right|6,29|| align=right|3,863||MBA||7. marec 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10531)||1991 GB1|| align=right|14,1|| align=right|1,962|| align=right|0,044|| align=right|21,00|| align=right|2,748||MBA||8. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10532)||1991 NA2|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,156|| align=right|9,01|| align=right|4,307||MBA||14. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10533)||1991 PT12|| align=right|13,5|| align=right|2,790|| align=right|0,086|| align=right|00,88|| align=right|4,660||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10534)||1991 PV16|| align=right|13,2|| align=right|2,927|| align=right|0,126|| align=right|3,05|| align=right|5,006||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10535)||1991 RB1|| align=right|13,2|| align=right|2,814|| align=right|0,173|| align=right|6,19|| align=right|4,719||MBA||10. september 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(10536)||1991 RZ8|| align=right|12,8|| align=right|2,859|| align=right|0,025|| align=right|1,39|| align=right|4,833||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(10537)||1991 RY16|| align=right|12,9|| align=right|2,850|| align=right|0,067|| align=right|7,26|| align=right|4,812||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10538 Torode||1991 VP2|| align=right|15,8|| align=right|2,156|| align=right|0,152|| align=right|00,30|| align=right|3,165||MBA||11. november 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(10539)||1991 VH4|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,128|| align=right|5,97|| align=right|5,169||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10540 Hachigoroh||1991 VP4|| align=right|13,1|| align=right|3,106|| align=right|0,165|| align=right|6,74|| align=right|5,473||MBA||13. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10541)||1991 YX|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,161|| align=right|5,80|| align=right|3,430||MBA||31. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|10542 Ruckers||1992 CN3|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,085|| align=right|3,30|| align=right|3,309||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10543 Klee||1992 DL4|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,177|| align=right|6,66|| align=right|3,417||MBA||27. februar 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10544)||1992 DA9|| align=right|14,2|| align=right|2,227|| align=right|0,178|| align=right|7,75|| align=right|3,322||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(10545)||1992 EQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,237|| align=right|0,121|| align=right|2,58|| align=right|3,345||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|10546 Nakanomakoto||1992 FS1|| align=right|13,7|| align=right|2,262|| align=right|0,174|| align=right|7,16|| align=right|3,402||MBA||28. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10547)||1992 JF|| align=right|14,0|| align=right|2,295|| align=right|0,218|| align=right|4,69|| align=right|3,476||MBA||2. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(10548)||1992 PJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,321|| align=right|5,61|| align=right|3,747||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|10549 Helsingborg||1992 RM2|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,171|| align=right|13,69|| align=right|4,094||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10550 Malmö||1992 RK7|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,033|| align=right|4,63|| align=right|4,264||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|10551 Göteborg||1992 YL2|| align=right|12,4|| align=right|2,992|| align=right|0,064|| align=right|11,39|| align=right|5,175||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|10552 Stockholm||1993 BH13|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,202|| align=right|2,25|| align=right|5,510||MBA||22. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10553)||1993 FZ4|| align=right|14,0|| align=right|3,220|| align=right|0,135|| align=right|2,59|| align=right|5,777||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(10554)||1993 FO34|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,159|| align=right|7,39|| align=right|5,715||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|10555 Tagaharue||1993 HH|| align=right|12,1|| align=right|3,204|| align=right|0,074|| align=right|16,82|| align=right|5,735||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10556)||1993 QS|| align=right|13,9|| align=right|2,447|| align=right|0,255|| align=right|13,30|| align=right|3,828||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|10557 Rowland||1993 RL5|| align=right|14,3|| align=right|2,346|| align=right|0,062|| align=right|2,60|| align=right|3,593||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|10558 Karlstad||1993 RB7|| align=right|14,4|| align=right|2,344|| align=right|0,131|| align=right|5,65|| align=right|3,589||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|10559 Yukihisa||1993 SJ1|| align=right|14,6|| align=right|2,260|| align=right|0,208|| align=right|5,66|| align=right|3,397||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10560 Michinari||1993 TN|| align=right|13,5|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|3,59|| align=right|3,610||MBA||8. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10561 Shimizumasahiro||1993 TE2|| align=right|12,9|| align=right|2,757|| align=right|0,163|| align=right|9,93|| align=right|4,576||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10562)||1993 UB1|| align=right|12,7|| align=right|2,326|| align=right|0,155|| align=right|23,24|| align=right|3,546||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|10563 Izhdubar||1993 WD|| align=right|16,9|| align=right|1,007|| align=right|0,267|| align=right|63,47|| align=right|1,011||APL||19. november 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(10564)||1993 XQ2|| align=right|12,9|| align=right|2,658|| align=right|0,147|| align=right|13,57|| align=right|4,332||MBA||14. december 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(10565)||1994 AT1|| align=right|12,3|| align=right|2,653|| align=right|0,227|| align=right|13,74|| align=right|4,320||MBA||9. januar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|10566 Zabadak||1994 AZ2|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,208|| align=right|11,05|| align=right|4,413||MBA||14. januar 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(10567)||1994 CV|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|3,76|| align=right|4,168||MBA||7. februar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|10568 Yoshitanaka||1994 CF1|| align=right|13,0|| align=right|2,693|| align=right|0,184|| align=right|11,58|| align=right|4,417||MBA||2. februar 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10569 Kinoshitamasao||1994 GQ|| align=right|13,0|| align=right|2,911|| align=right|0,098|| align=right|13,56|| align=right|4,966||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10570 Shibayasuo||1994 GT|| align=right|13,0|| align=right|3,031|| align=right|0,178|| align=right|3,43|| align=right|5,277||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(10571)||1994 LA1|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,254|| align=right|25,99|| align=right|5,601||MBA||5. junij 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(10572)||1994 VO7|| align=right|14,6|| align=right|2,178|| align=right|0,069|| align=right|2,16|| align=right|3,214||MBA||8. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|10573 Piani||1994 WU1|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,159|| align=right|14,84|| align=right|3,828||MBA||29. november 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(10574)||1994 YH1|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,026|| align=right|3,05|| align=right|3,266||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10575)||1994 YV1|| align=right|14,2|| align=right|2,301|| align=right|0,046|| align=right|7,36|| align=right|3,489||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10576)||1995 GF|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,080|| align=right|6,68|| align=right|4,072||MBA||3. april 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10577 Jihčesmuzeum||1995 JC|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,231|| align=right|4,45|| align=right|4,145||MBA||2. maj 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(10578)||1995 LH|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,413|| align=right|11,44|| align=right|4,405||MBA||5. junij 1995||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|10579 Diluca||1995 OE|| align=right|12,7|| align=right|3,059|| align=right|0,061|| align=right|8,91|| align=right|5,351||MBA||20. julij 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10580)||1995 OV|| align=right|13,5|| align=right|2,727|| align=right|0,248|| align=right|7,78|| align=right|4,503||MBA||24. julij 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|10581 Jeníkhollan||1995 OD1|| align=right|14,4|| align=right|3,006|| align=right|0,087|| align=right|12,27|| align=right|5,212||MBA||30. julij 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|10582 Harumi||1995 TG|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,177|| align=right|12,18|| align=right|5,460||MBA||3. oktober 1995||Moriyama||Y. Ikari
|-
|10583 Kanetugu||1995 WC4|| align=right|11,9|| align=right|3,119|| align=right|0,221|| align=right|14,68|| align=right|5,508||MBA||21. november 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|10584 Ferrini||1996 GJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,210|| align=right|4,29|| align=right|3,697||MBA||14. april 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|10585 Wabi-Sabi||1996 GD21|| align=right|15,6|| align=right|2,215|| align=right|0,089|| align=right|3,32|| align=right|3,296||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10586)||1996 KY4|| align=right|14,1|| align=right|2,341|| align=right|0,261|| align=right|3,80|| align=right|3,581||MBA||22. maj 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10587)||1996 NF3|| align=right|13,2|| align=right|2,694|| align=right|0,077|| align=right|10,09|| align=right|4,422||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|10588 Adamcrandall||1996 OE|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,050|| align=right|2,63|| align=right|3,737||MBA||18. julij 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10589)||1996 OM2|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,227|| align=right|7,94|| align=right|4,523||MBA||23. julij 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(10590)||1996 OP2|| align=right|14,2|| align=right|2,402|| align=right|0,244|| align=right|13,56|| align=right|3,721||MBA||24. julij 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|10591 Caverni||1996 PD3|| align=right|14,1|| align=right|2,625|| align=right|0,017|| align=right|3,96|| align=right|4,253||MBA||13. avgust 1996||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(10592)||1996 PN5|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,104|| align=right|2,61|| align=right|4,554||MBA||10. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(10593)||1996 QQ1|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,206|| align=right|2,14|| align=right|5,534||MBA||25. avgust 1996||King City||R. G. Sandness
|-
|(10594)||1996 RE4|| align=right|12,7|| align=right|2,605|| align=right|0,173|| align=right|12,75|| align=right|4,204||MBA||10. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10595)||1996 SS6|| align=right|13,2|| align=right|2,915|| align=right|0,054|| align=right|3,06|| align=right|4,976||MBA||21. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10596 Stevensimpson||1996 TS|| align=right|13,7|| align=right|2,849|| align=right|0,018|| align=right|1,55|| align=right|4,808||MBA||4. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(10597)||1996 TR10|| align=right|13,4|| align=right|2,396|| align=right|0,257|| align=right|10,64|| align=right|3,708||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10598 Markrees||1996 TT11|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,155|| align=right|1,59|| align=right|4,215||MBA||13. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(10599)||1996 TK15|| align=right|13,8|| align=right|2,616|| align=right|0,191|| align=right|13,42|| align=right|4,231||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(10600)||1996 TK48|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,228|| align=right|2,57|| align=right|4,136||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|10601 Hiwatashi||1996 UC|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,245|| align=right|3,00|| align=right|5,612||MBA||16. oktober 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10602)||1996 UG3|| align=right|12,8|| align=right|2,670|| align=right|0,202|| align=right|13,33|| align=right|4,363||MBA||16. oktober 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(10603)||1996 UF4|| align=right|13,7|| align=right|2,815|| align=right|0,112|| align=right|4,67|| align=right|4,722||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10604 Susanoo||1996 VJ|| align=right|12,8|| align=right|3,177|| align=right|0,109|| align=right|11,12|| align=right|5,663||MBA||3. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|10605 Guidoni||1996 VC1|| align=right|13,3|| align=right|2,949|| align=right|0,112|| align=right|00,95|| align=right|5,064||MBA||3. november 1996||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|10606 Crocco||1996 VD1|| align=right|13,2|| align=right|3,144|| align=right|0,104|| align=right|17,66|| align=right|5,574||MBA||3. november 1996||Sormano||V. Giuliani; F. Manca
|-
|10607 Amandahatton||1996 VQ6|| align=right|13,2|| align=right|2,650|| align=right|0,188|| align=right|13,84|| align=right|4,313||MBA||13. november 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|10608 Mameta||1996 VB9|| align=right|11,9|| align=right|3,999|| align=right|0,252|| align=right|4,52|| align=right|7,996||HLD||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10609 Hirai||1996 WC3|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,203|| align=right|10,47|| align=right|4,429||MBA||28. november 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(10610)||1996 XR1|| align=right|12,1|| align=right|3,965|| align=right|0,215|| align=right|4,63|| align=right|7,894||HLD||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10611)||1997 BB1|| align=right|11,7|| align=right|3,189|| align=right|0,085|| align=right|11,47|| align=right|5,695||MBA||23. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(10612)||1997 JR17|| align=right|13,4|| align=right|2,925|| align=right|0,017|| align=right|2,32|| align=right|5,002||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|10613 Kushinadahime||1997 RO3|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,114|| align=right|5,16|| align=right|3,726||MBA||4. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10614)||1997 UH1|| align=right|14,0|| align=right|2,360|| align=right|0,084|| align=right|7,44|| align=right|3,624||MBA||21. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10615)||1997 UK3|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,255|| align=right|4,20|| align=right|3,675||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10616 Inouetakeshi||1997 UW8|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|4,258||MBA||25. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|10617 Takumi||1997 UK24|| align=right|13,4|| align=right|2,204|| align=right|0,090|| align=right|4,55|| align=right|3,271||MBA||25. oktober 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(10618)||1997 VU3|| align=right|14,6|| align=right|2,347|| align=right|0,191|| align=right|2,75|| align=right|3,594||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10619 Ninigi||1997 WO13|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,062|| align=right|7,87|| align=right|3,624||MBA||27. november 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(10620)||1997 WQ34|| align=right|14,0|| align=right|2,400|| align=right|0,108|| align=right|6,20|| align=right|3,718||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10621)||1997 XN|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,024|| align=right|7,08|| align=right|4,637||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10622)||1997 XA12|| align=right|14,8|| align=right|2,233|| align=right|0,180|| align=right|4,28|| align=right|3,336||MBA||5. december 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10623)||1997 YP7|| align=right|12,5|| align=right|3,153|| align=right|0,142|| align=right|5,77|| align=right|5,599||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10624)||1997 YR13|| align=right|12,8|| align=right|3,210|| align=right|0,132|| align=right|00,12|| align=right|5,750||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(10625)||1998 AC8|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,158|| align=right|00,51|| align=right|5,697||MBA||2. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10626 Zajíc||1998 AP8|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,246|| align=right|2,28|| align=right|4,106||MBA||10. januar 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|10627 Ookuninushi||1998 BW2|| align=right|12,8|| align=right|3,036|| align=right|0,111|| align=right|8,57|| align=right|5,289||MBA||19. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(10628)||1998 BD5|| align=right|13,2|| align=right|3,112|| align=right|0,124|| align=right|5,80|| align=right|5,488||MBA||18. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(10629)||1998 BK11|| align=right|13,5|| align=right|2,755|| align=right|0,111|| align=right|00,66|| align=right|4,573||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10630)||1998 BV12|| align=right|12,9|| align=right|2,872|| align=right|0,061|| align=right|1,30|| align=right|4,865||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10631)||1998 BM15|| align=right|13,1|| align=right|3,154|| align=right|0,042|| align=right|2,68|| align=right|5,600||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(10632)||1998 CV1|| align=right|12,2|| align=right|3,921|| align=right|0,205|| align=right|8,40|| align=right|7,762||HLD||1. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|10633 Akimasa||1998 DP1|| align=right|14,2|| align=right|2,457|| align=right|0,091|| align=right|7,24|| align=right|3,850||MBA||20. februar 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|10634 Pepibican||1998 GM1|| align=right|13,8|| align=right|2,490|| align=right|0,017|| align=right|4,90|| align=right|3,929||MBA||8. april 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(10635)||1998 QH8|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,124|| align=right|12,35|| align=right|5,306||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10636)||1998 QK56|| align=right|17,5|| align=right|1,884|| align=right|0,513|| align=right|13,56|| align=right|2,586||APL||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10637 Heimlich||1998 QP104|| align=right|12,6|| align=right|3,179|| align=right|0,021|| align=right|13,69|| align=right|5,668||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|10638 McGlothlin||1998 SV54|| align=right|13,2|| align=right|3,159|| align=right|0,142|| align=right|6,27|| align=right|5,613||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|10639 Gleason||1998 VV41|| align=right|14,1|| align=right|2,197|| align=right|0,157|| align=right|2,76|| align=right|3,256||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(10640)||1998 WU19|| align=right|14,0|| align=right|2,225|| align=right|0,145|| align=right|3,63|| align=right|3,318||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10641)||1998 XS52|| align=right|13,4|| align=right|3,176|| align=right|0,139|| align=right|1,21|| align=right|5,659||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|10642 Charmaine||1999 BF8|| align=right|13,2|| align=right|3,074|| align=right|0,077|| align=right|2,35|| align=right|5,390||MBA||19. januar 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(10643)||1999 CE78|| align=right|13,8|| align=right|2,552|| align=right|0,093|| align=right|4,76|| align=right|4,077||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(10644)||1999 DM2|| align=right|12,4|| align=right|2,867|| align=right|0,172|| align=right|14,93|| align=right|4,855||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|10645 Brač||1999 ES4|| align=right|12,5|| align=right|2,658|| align=right|0,183|| align=right|12,54|| align=right|4,332||MBA||14. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|10646 Machielalberts||2077 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,248|| align=right|0,134|| align=right|3,39|| align=right|3,371||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10647 Meesters||3074 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,971|| align=right|0,051|| align=right|9,47|| align=right|5,120||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld
|-
|10648 Plancius||4089 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,726|| align=right|0,182|| align=right|8,62|| align=right|4,500||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10649 VOC||4098 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,814|| align=right|0,123|| align=right|8,36|| align=right|4,720||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10650 Houtman||4110 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,117|| align=right|3,03|| align=right|3,334||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld
|-
|10651 van Linschoten||4522 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,071|| align=right|5,15|| align=right|4,523||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10652 Blaeu||4599 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,101|| align=right|5,58|| align=right|4,512||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10653 Witsen||6030 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,653|| align=right|0,015|| align=right|3,32|| align=right|6,982||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10654 Bontekoe||6673 P-L|| align=right|12,4|| align=right|3,260|| align=right|0,023|| align=right|21,98|| align=right|5,884||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10655 Pietkeyser||9535 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|6,38|| align=right|4,532||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|10656 Albrecht||2213 T-1|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,089|| align=right|8,52|| align=right|5,655||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10657 Wanach||2251 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,045|| align=right|3,62|| align=right|4,673||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10658)||2281 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,080|| align=right|4,71|| align=right|4,651||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10659 Sauerland||3266 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,158|| align=right|0,124|| align=right|00,84|| align=right|5,611||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10660)||4348 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,145|| align=right|6,87|| align=right|5,606||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10661 Teutoburgerwald||1211 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,103|| align=right|6,67|| align=right|3,411||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10662)||3201 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,763|| align=right|0,099|| align=right|4,19|| align=right|4,593||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10663 Schwarzwald||4283 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,195|| align=right|0,161|| align=right|2,50|| align=right|5,710||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10664 Phemios||5187 T-2|| align=right|11,1|| align=right|5,150|| align=right|0,031|| align=right|8,60|| align=right|11,69||JUT||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10665 Ortigão||3019 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,158|| align=right|8,68|| align=right|4,683||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|10666 Feldberg||4171 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,223|| align=right|0,059|| align=right|5,93|| align=right|3,314||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(10667)||1975 UA|| align=right|15,6|| align=right|1,965|| align=right|0,088|| align=right|20,29|| align=right|2,753||MBA||28. oktober 1975||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(10668)||1976 UB1|| align=right|13,2|| align=right|2,626|| align=right|0,170|| align=right|12,99|| align=right|4,255||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|10669 Herfordia||1977 FN|| align=right|13,3|| align=right|2,676|| align=right|0,135|| align=right|12,34|| align=right|4,378||MBA||16. marec 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|10670 Seminozhenko||1977 PP1|| align=right|13,4|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|5,03|| align=right|4,556||MBA||14. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10671 Mazurova||1977 RR6|| align=right|13,8|| align=right|2,436|| align=right|0,174|| align=right|4,73|| align=right|3,801||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10672 Kostyukova||1978 QE|| align=right|11,7|| align=right|3,033|| align=right|0,118|| align=right|15,01|| align=right|5,280||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10673)||1978 VU5|| align=right|14,8|| align=right|2,422|| align=right|0,039|| align=right|2,10|| align=right|3,768||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10674)||1978 VT10|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,132|| align=right|1,76|| align=right|3,688||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|10675 Kharlamov||1978 VE15|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,207|| align=right|3,18|| align=right|3,677||MBA||1. november 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|10676 Jamesmcdanell||1979 MD2|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|3,39|| align=right|3,487||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10677)||1979 MN3|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,069|| align=right|1,98|| align=right|3,431||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10678)||1979 MG6|| align=right|14,9|| align=right|2,269|| align=right|0,138|| align=right|5,85|| align=right|3,416||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10679)||1979 MH6|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,050|| align=right|11,29|| align=right|5,187||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(10680)||1979 ME8|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,137|| align=right|3,93|| align=right|3,444||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|10681 Khture||1979 TH2|| align=right|13,2|| align=right|3,148|| align=right|0,169|| align=right|1,15|| align=right|5,583||MBA||14. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(10682)||1980 KK|| align=right|14,7|| align=right|2,156|| align=right|0,171|| align=right|1,01|| align=right|3,164||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|10683 Carter||1980 LY|| align=right|14,8|| align=right|2,166|| align=right|0,158|| align=right|4,53|| align=right|3,188||MBA||10. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|10684 Babkina||1980 RV2|| align=right|14,5|| align=right|2,212|| align=right|0,188|| align=right|2,69|| align=right|3,290||MBA||8. september 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|10685 Kharkivuniver||1980 VO|| align=right|13,5|| align=right|2,551|| align=right|0,322|| align=right|9,93|| align=right|4,073||MBA||9. november 1980||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10686)||1980 VX2|| align=right|13,3|| align=right|2,542|| align=right|0,063|| align=right|24,89|| align=right|4,051||MBA||1. november 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(10687)||1980 XX|| align=right|14,8|| align=right|2,236|| align=right|0,146|| align=right|5,22|| align=right|3,342||MBA||7. december 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|(10688)||1981 DK|| align=right|12,8|| align=right|3,150|| align=right|0,175|| align=right|9,58|| align=right|5,589||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10689)||1981 DZ1|| align=right|13,1|| align=right|3,215|| align=right|0,077|| align=right|21,97|| align=right|5,765||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10690)||1981 DO3|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|5,740||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10691)||1981 EJ19|| align=right|14,0|| align=right|3,197|| align=right|0,125|| align=right|00,67|| align=right|5,716||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10692)||1981 EK19|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,149|| align=right|4,96|| align=right|3,545||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10693)||1981 ES20|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,056|| align=right|2,09|| align=right|4,391||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10694)||1981 EH21|| align=right|12,5|| align=right|3,208|| align=right|0,037|| align=right|22,04|| align=right|5,746||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10695)||1981 ER21|| align=right|13,3|| align=right|3,228|| align=right|0,131|| align=right|5,72|| align=right|5,800||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10696)||1981 EO24|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,083|| align=right|3,25|| align=right|3,533||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10697)||1981 EO40|| align=right|14,0|| align=right|2,652|| align=right|0,156|| align=right|14,56|| align=right|4,317||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10698)||1981 EJ43|| align=right|15,3|| align=right|2,316|| align=right|0,118|| align=right|2,35|| align=right|3,524||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10699)||1981 ES43|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,036|| align=right|2,50|| align=right|5,761||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10700)||1981 ET47|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,201|| align=right|5,19|| align=right|4,341||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(10701)||1981 PF|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,291|| align=right|12,64|| align=right|3,712||MBA||8. avgust 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|10702 Arizorcas||1981 QD|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,213|| align=right|2,70|| align=right|3,779||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10703)||1981 QU3|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,179|| align=right|10,31|| align=right|3,708||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10704)||1981 RQ1|| align=right|13,4|| align=right|2,901|| align=right|0,094|| align=right|2,55|| align=right|4,940||MBA||1. september 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10705)||1981 SL|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,257|| align=right|6,94|| align=right|3,641||MBA||22. september 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(10706)||1981 SE2|| align=right|14,1|| align=right|2,432|| align=right|0,211|| align=right|3,26|| align=right|3,793||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(10707)||1981 UV23|| align=right|13,4|| align=right|2,432|| align=right|0,234|| align=right|7,12|| align=right|3,791||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(10708)||1981 UE26|| align=right|12,6|| align=right|2,912|| align=right|0,078|| align=right|3,14|| align=right|4,968||MBA||25. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|10709 Ottofranz||1982 BE1|| align=right|13,2|| align=right|2,555|| align=right|0,190|| align=right|6,50|| align=right|4,082||MBA||24. januar 1982||Flagstaff||E. Bowell
|-
|(10710)||1982 JE1|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,183|| align=right|5,27|| align=right|3,397||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|10711 Pskov||1982 TT2|| align=right|12,5|| align=right|2,738|| align=right|0,225|| align=right|12,34|| align=right|4,530||MBA||15. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|10712 Malashchuk||1982 UE6|| align=right|14,2|| align=right|2,395|| align=right|0,170|| align=right|2,19|| align=right|3,705||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|10713 Limorenko||1982 UZ9|| align=right|13,2|| align=right|2,786|| align=right|0,205|| align=right|17,31|| align=right|4,648||MBA||22. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(10714)||1983 QG|| align=right|13,2|| align=right|2,642|| align=right|0,347|| align=right|14,32|| align=right|4,294||MBA||31. avgust 1983||IRAS||IRAS
|-
|10715 Nagler||1983 RL4|| align=right|13,1|| align=right|2,634|| align=right|0,274|| align=right|17,65|| align=right|4,273||MBA||11. september 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|10716 Olivermorton||1983 WQ|| align=right|13,1|| align=right|2,672|| align=right|0,119|| align=right|9,81|| align=right|4,367||MBA||29. november 1983||Flagstaff||E. Bowell
|-
|10717 Dickwalker||1983 XC|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,172|| align=right|7,64|| align=right|3,472||MBA||1. december 1983||Flagstaff||E. Bowell
|-
|10718 i||1985 QM5|| align=right|13,5|| align=right|2,940|| align=right|0,145|| align=right|2,56|| align=right|5,039||MBA||23. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|10719 Andamar||1985 TW|| align=right|14,2|| align=right|2,406|| align=right|0,195|| align=right|1,31|| align=right|3,731||MBA||15. oktober 1985||Flagstaff||E. Bowell
|-
|10720 Danzl||1986 GY|| align=right|14,0|| align=right|2,179|| align=right|0,143|| align=right|3,14|| align=right|3,216||MBA||5. april 1986||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|10721 Tuterov||1986 QO4|| align=right|14,1|| align=right|2,270|| align=right|0,185|| align=right|6,66|| align=right|3,419||MBA||17. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|10722 Monari||1986 TB|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,223|| align=right|14,66|| align=right|3,583||MBA||1. oktober 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(10723)||1986 TH|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,137|| align=right|5,14|| align=right|3,434||MBA||3. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(10724)||1986 VR5|| align=right|13,9|| align=right|2,353|| align=right|0,093|| align=right|5,78|| align=right|3,610||MBA||5. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|10725 Sukunabikona||1986 WB|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,128|| align=right|7,40|| align=right|3,529||MBA||22. november 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(10726)||1987 BS2|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,163|| align=right|2,55|| align=right|3,706||MBA||28. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|10727 Akitsushima||1987 DN|| align=right|12,4|| align=right|3,131|| align=right|0,032|| align=right|5,72|| align=right|5,540||MBA||25. februar 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(10728)||1987 RT5|| align=right|15,0|| align=right|2,131|| align=right|0,184|| align=right|3,01|| align=right|3,111||MBA||4. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|10729 Tsvetkova||1987 RU5|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,214|| align=right|8,74|| align=right|4,277||MBA||4. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(10730)||1987 SU|| align=right|13,8|| align=right|2,165|| align=right|0,110|| align=right|3,83|| align=right|3,184||MBA||19. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(10731)||1988 BL3|| align=right|13,5|| align=right|2,258|| align=right|0,206|| align=right|6,07|| align=right|3,391||MBA||16. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(10732)||1988 BM3|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,186|| align=right|1,65|| align=right|3,542||MBA||17. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|10733 Georgesand||1988 CP1|| align=right|13,6|| align=right|2,904|| align=right|0,084|| align=right|2,99|| align=right|4,949||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|10734 Wieck||1988 CT4|| align=right|12,8|| align=right|3,019|| align=right|0,053|| align=right|9,43|| align=right|5,245||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10735)||1988 CF6|| align=right|13,6|| align=right|2,373|| align=right|0,141|| align=right|3,65|| align=right|3,654||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(10736)||1988 DD3|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,041|| align=right|8,98|| align=right|5,154||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10737)||1988 DZ4|| align=right|15,2|| align=right|1,905|| align=right|0,131|| align=right|19,18|| align=right|2,629||MBA||25. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(10738)||1988 FW2|| align=right|14,1|| align=right|2,332|| align=right|0,066|| align=right|6,12|| align=right|3,560||MBA||17. marec 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|10739 Lowman||1988 JB1|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,398|| align=right|20,06|| align=right|5,571||MBA||12. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|10740 Fallersleben||1988 RX2|| align=right|13,5|| align=right|2,666|| align=right|0,112|| align=right|00,41|| align=right|4,353||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10741)||1988 SF3|| align=right|13,3|| align=right|2,577|| align=right|0,095|| align=right|16,03|| align=right|4,137||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(10742)||1988 VK2|| align=right|13,5|| align=right|2,552|| align=right|0,136|| align=right|7,49|| align=right|4,075||MBA||7. november 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(10743)||1988 VS2|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,192|| align=right|13,14|| align=right|4,131||MBA||12. november 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(10744)||1988 XO|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,180|| align=right|15,88|| align=right|4,147||MBA||5. december 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|10745 Arnstadt||1989 AK6|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,021|| align=right|8,38|| align=right|5,627||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10746 Mühlhausen||1989 CE6|| align=right|13,3|| align=right|2,699|| align=right|0,160|| align=right|12,12|| align=right|4,433||MBA||10. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|10747 Köthen||1989 CW7|| align=right|14,7|| align=right|2,239|| align=right|0,117|| align=right|3,50|| align=right|3,349||MBA||1. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10748)||1989 CE8|| align=right|13,0|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|9,49|| align=right|4,507||MBA||8. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|10749 Musäus||1989 GH8|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,127|| align=right|3,82|| align=right|3,730||MBA||6. april 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(10750)||1989 PT|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,124|| align=right|6,37|| align=right|3,457||MBA||9. avgust 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov